Petrus Olai, latinisering av Peter eller Per Olsson eller Olofsson, kan avse:
 Petrus Olai Dalekarlus 
Petrus Fontelius
 Petrus Stjernman  
 Petrus Olai (kyrkoherde i Nås)
 Petrus av Alvastra

Se även
Per Olsson
Per Olofsson
Peter Olofsson (olika betydelser)
Peter Olsson (olika betydelser)